Mogami puede referirse a:

Distrito de Mogami (Yamagata) - Un distrito de la prefectura de Yamagata, Japón.
Mogami (Yamagata) - Un pueblo en el Distrito de Mogami.
Clan Mogami
Río Mogami 
Estación Mogami 
Mogami (1908), crucero japonés de la Clase Yodo. 
Mogami (1935), crucero pesado japonés de la Clase Mogami. 
Mogami (DE-212), destructor japonés de la Clase Isuzu.